West Point může být:

 Vojenská akademie Spojených států amerických ve West Pointu (United States Military Academy) – jedna z nejznámějších vojenských škol na světě se sídlem ve státě New York.

Název mnoha sídel (měst, obcí) v USA:

 West Point (Alabama) – město v Alabamě
 West Point (Arkansas) – město v Arkansasu
 West Point (Georgie) – město v Georgii
 West Point (Illinois) – vesnice v Illinois
 West Point (Indiana) – vesnice v Indiana
 West Point (Iowa) – město v Iowě
 West Point (Kalifornie) – obec v Kalifornii
 West Point (Kentucky) – město v Kentucky
 West Point (Minnesota) – vesnice v Minnesotě
 West Point (Mississippi) – město v Mississippi
 West Point (Nebraska) – město v Nebrasce
 West Point (New York) – obec v New Yorku
 West Point (Ohio) – vesnice v Ohiu
 West Point (Pensylvánie) – vesnice v Pensylvánii
 West Point (Texas) – vesnice v Texasu
 West Point (Utah) – město v Utahu
 West Point (Virginie) – obec ve Virginii
 West Point (Wisconsin) – město ve Wisconsinu